La línea  es una línea de transporte suburbano perteneciente al STM. 

Desde sus comienzos esta línea une Montevideo con la ciudad de San Jacinto en el departamento de Canelones, esta línea a su vez tenía dos derivados o ramales, el rojo y el negro, el rojo es el servicio directo y el negro es el servicio que culmina en Calle 5 y la vía férrea, por lo cual la 14A era considerada la línea madre de ambos derivados. Pero dichos ramales, con el paso del tiempo se convirtieron en líneas independientes, esto se realizó precisamente en los años 90. Ambos ramales (ahora líneas) pasaron a ser  y  culminando ambos en Pando y teniendo también leves modificaciones en sus recorridos. Desde 2020 estas líneas integran el Sistema de Transporte Metropolitano. Esta línea también tenía un cuarto ramal pero a diferencia de los otros tres, este se trata de un servicio departamental, partiendo desde Pando (a la altura del supermercado DEVOTO) y culminando en San Jacinto o en la ciudad Montes (recorrido extendido). Desde la integración al STM dicho ramal cambió su denominación, pasando a ser la línea .

Recorridos 

Partida
 Terminal Baltasar Brum
 Punto 1
 Punto 2
 San Jacinto

Regreso
 San Jacinto
 Punto 1
 Punto 2
 Terminal Baltasar Brum

Partida
 Río Branco
 Paysandú
 República
 Democracia
 Daniel Muñoz
 Cufré
 Miguelete
 Juan R. Gómez
 Presidente Berro
 Av. 8 de Octubre
 Cno Maldonado
 Ruta 8
 Lateral D. Roosevelt
 Ruta 8
 Carlos Gardel
 Melvin
 Rivera
 Dr Luis Alberto de Herrera
 República
 Calle 5 y vía férrea
 PANDO

Regreso
 Dr Luis Alberto de Herrera
 Dr César Piovene
 Av Gral José Gervasio Artigas
 Santiago Laurnaga
 Realiza espera e inicia recorrido en Largador
 Wilson Ferreira Aldunate
 Ruta 8
 Camino Maldonado
 Avenida 8 de Octubre
 Lateral Túnel
 Avelino Miranda
 Goes
 Juan Paullier
 Dr. Salvador Ferrer Serra
 Martín C. Martínez
 Avda. Uruguay
 Ciudadela
 Rambla
 Terminal Baltasar Brum

Partida
 Río Branco
 Paysandú
 República
 Democracia
 Daniel Muñoz
 Cufré
 Miguelete
 Juan R. Gómez
 Presidente Berro
 Av. 8 de Octubre
 Cno Maldonado
 Ruta 8
 Dr Luis Correch
 Dr César Piovene
 Canelones
 Transfiguración Iturria
 PANDO

Regreso
 Transfiguración Iturria
 Santiago Laurgana
 Realiza espera e inicia recorrido en Largador
 Wilson Ferreira Aldunate
 Ruta 8
 Camino Maldonado
 Avenida 8 de Octubre
 Lateral Túnel
 Avelino Miranda
 Goes
 Juan Paullier
 Dr. Salvador Ferrer Serra
 Martín C. Martínez
 Avda. Uruguay
 Ciudadela
 Rambla
 Terminal Baltasar Brum

Partida
 PANDO
 Punto 1
 Punto 2
 San Jacinto
 MONTES

Regreso
 MONTES
 San Jacinto
 Punto 1
 Punto 2
 PANDO

Barrios servidos 
La 14A, la 14AB y la 14AR pasa por las ciudades de Pando, Barros Blancos, los barrios de Montevideo de Villa García, Zonamerica, Punta de Rieles, Flor de Maroñas, La Unión, La Blanqueada, Tres Cruces, Cordón y Centro.

La T14A sirve las localidades de Montes, Migues, San Jacinto y Pando.

Referencias 

Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo